Чомотла има више значења:

 Чомотла (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чомотла (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику